Провинция Валенсия () входит в автономное сообщество Валенсия и включает в себя 266 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Валенсии также объединены в 17 комарок: Валье-де-Альбайда (37 муниципалитетов), Рибера-Альта (35), Сафор (34), Уэрта-Норте (22), Костера (21), Лос-Серранос (19), Кампо-де-Морведре (16), Кампо-де-Турия (16), Рибера-Баха (12), Уэрта-Сур (12), Уэрта-Оэсте (9), Ойя-де-Буньоль (9), Рекена-Утьель (9), Каналь-де-Наваррес (8), Валье-де-Кофрентес (7), Ринкон-де-Адемус (7) и Валенсия (1).

Провинция Валенсия занимает площадь в 10 841,82 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Валенсия, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Валенсии — Рекена (814,21 км²), а самый маленький — Эмперадор (0,03 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Валенсия, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Валенсия указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Адемус
 2 — Адор
 3 — Адзанета-де-Альбайда
 4 — Агульент
 5 — Алакуас
 6 — Альбайда
 7 — Альбаль
 8 — Альбалат-де-ла-Рибера
 9 — Альбалат-делс-Тарончерс
 10 — Альбалат-дельс-Сорельс
 11 — Альберике
 12 — Альбораче
 13 — Альборая
 14 — Альбушек
 15 — Алькасер
 16 — Алькантара-де-Хукар
 17 — Альсира
 18 — Алькублас
 19 — Алькудия-де-Карлет
 20 — Алькудия-де-Креспинс
 21 — Альдая
 22 — Альфафар
 23 — Альфауир
 24 — Альфара-де-Альхимия
 25 — Альфара-дель-Патриарка
 26 — Альфарп
 27 — Альфарраси
 28 — Альгар-де-Палансия
 29 — Альхемеси
 30 — Альхимия-де-Альфара
 31 — Альхинет
 32 — Альмасера
 33 — Альмисерат
 34 — Альмойнес
 35 — Альмусафес
 36 — Альпуэнте
 37 — Алькерия-де-ла-Кондеса
 38 — Андилья
 39 — Анна
 40 — Антелья
 41 — Арас-де-лос-Ольмос
 42 — Айело-де-Мальферит
 43 — Айело-де-Ругат
 44 — Айора
 45 — Барчета
 46 — Барич
 47 — Бельхида
 48 — Бельрегуарт
 49 — Бельус
 50 — Бенахебер
 51 — Бенагуасиль
 52 — Бенавитес
 53 — Бенехида
 54 — Бенетусер
 55 — Беньярхо
 56 — Бениаджар
 57 — Бениколет
 58 — Беникуль
 59 — Бенифайо
 60 — Бенифайро-де-ла-Вальдигна
 61 — Бенифайро-де-лес-Вальс
 62 — Бенифла
 63 — Бениганим
 64 — Бенимодо
 65 — Бенимуслем
 66 — Бенипаррель
 67 — Бенирредра
 68 — Бенисано
 69 — Бенисода
 70 — Бенисуэра
 71 — Бетера
 72 — Бикорп
 73 — Бокайренте
 74 — Больбайте
 75 — Бонрепос-и-Мирамбель
 76 — Буфали
 77 — Бугарра
 78 — Буньоль
 79 — Бурхасот
 80 — Кальес
 81 — Кампорроблес
 82 — Канальс
 83 — Канет-де-Беренгер
 84 — Каркахенте
 85 — Карсер
 86 — Карлет
 87 — Каррикола
 88 — Касас-Альтас
 89 — Касас-Бахас
 90 — Касинос
 91 — Кастельон-де-Ругат
 92 — Кастельонет
 93 — Кастьельфабиб
 94 — Катадау
 95 — Катарроха
 96 — Каудете-де-лас-Фуэнтес
 97 — Серда
 98 — Челья
 99 — Чельва
 100 — Чера
 101 — Честе
 102 — Чиривелья
 103 — Чива
 104 — Чулилья
 105 — Кофрентес
 106 — Корбера
 107 — Кортес-де-Пальяс
 108 — Котес
 109 — Куарт-де-лес-Вальс
 110 — Куарт-де-Поблет
 111 — Куартель
 112 — Куатретонда
 113 — Кульера
 114 — Даймус
 115 — Доменьо
 116 — Дос-Агуас
 117 — Ла-Эльяна
 118 — Эмперадор
 119 — Энгера
 120 — Энова
 121 — Эстивелья
 122 — Эстубень
 123 — Фаура
 124 — Фаварета
 125 — Фонтанарес
 126 — Форталень
 127 — Фойос
 128 — Фуэнте-Энкаррос
 129 — Фуэнте-ла-Игера
 130 — Фуэнтерроблес
 131 — Габарда
 132 — Гандия
 133 — Гатова
 134 — Хеновес
 135 — Хестальгар
 136 — Хилет
 137 — Годелья
 138 — Годельета
 139 — Ла-Гранха-де-ла-Костера
 140 — Гуадасекьес
 141 — Гвадасуар
 142 — Гвардамар-де-ла-Сафор
 143 — Игеруэлас
 144 — Халансе
 145 — Шерако
 146 — Харафуэль
 147 — Хатива
 148 — Хереса
 149 — Лирия
 150 — Льянера-де-Ранес
 151 — Льяури
 152 — Льомбай
 153 — Льоса-де-Ранес
 154 — Лоригилья
 155 — Лоса-дель-Обиспо
 156 — Лученте
 157 — Лугар-Нуэво-де-Фенольет
 158 — Лугар-Нуэво-де-ла-Корона
 159 — Лугар-Нуэво-де-Сан-Херонимо
 160 — Макастре
 161 — Манисес
 162 — Мануэль
 163 — Маринес
 164 — Масалавес
 165 — Масальфасар
 166 — Масамагрель
 167 — Масанаса
 168 — Мельяна
 169 — Мильярес
 170 — Мирамар
 171 — Мислата
 172 — Мохенте
 173 — Монкада
 174 — Монсеррат
 175 — Монтавернер
 176 — Монтеса
 177 — Монтичельво
 178 — Монтрой
 179 — Мусерос
 180 — Накера
 181 — Наваррес
 182 — Новеле
 183 — Олива
 184 — Ольерия
 185 — Олокау
 186 — Онтеньенте
 187 — Отос
 188 — Пайпорта
 189 — Пальма-де-Гандия
 190 — Пальмера
 191 — Паломар
 192 — Патерна
 193 — Педральба
 194 — Петрес
 195 — Пикания
 196 — Пикасент
 197 — Пилес
 198 — Пинет
 199 — Полиния-де-Хукар
 200 — Потриэс
 201 — Пуэбла-де-Фарнальс
 202 — Пуэбла-де-Сан-Мигель
 203 — Пуэбла-де-Вальбона
 204 — Пуэбла-дель-Дук
 205 — Пуэбла-Ларга
 206 — Эль-Пуч
 207 — Пусоль
 208 — Кеса
 209 — Рафельбуньоль
 210 — Рафелькофер
 211 — Рафельгуараф
 212 — Рафоль-де-Салем
 213 — Реаль-де-Гандия
 214 — Реаль-де-Монтрой
 215 — Рекена
 216 — Рибарроха-дель-Турия
 217 — Риола
 218 — Рокафорт
 219 — Роджла-и-Корбера
 220 — Ротова
 221 — Ругат
 222 — Сагунто
 223 — Салем
 224 — Сан-Антонио-де-Бенахебер
 225 — Сан-Хуан-де-Энова
 226 — Седави
 227 — Сегарт
 228 — Сельент
 229 — Семпере
 230 — Сеньера
 231 — Серра
 232 — Сьете-Агуас
 233 — Силья
 234 — Симат-де-Вальдигна
 235 — Синаркас
 236 — Сольяна
 237 — Сот-де-Чера
 238 — Суэка
 239 — Сумакарсель
 240 — Табернес-Бланкес
 241 — Табернес-де-Вальдигна
 242 — Тереса-де-Кофрентес
 243 — Терратеч
 244 — Титагуас
 245 — Торребаха
 246 — Торрелья
 247 — Торренте
 248 — Торрес-Торрес
 249 — Тоус
 250 — Туэхар
 251 — Турис
 252 — Утьель
 253 — Валенсия
 254 — Вальяда
 255 — Вальянка
 256 — Вальес
 257 — Вента-дель-Моро
 258 — Вильямарчанте
 259 — Вильялонга
 260 — Вильянуэва-де-Кастельон
 261 — Вильяр-дель-Арсобиспо
 262 — Вильяргордо-дель-Кабрьель
 263 — Виналеса
 264 — Ятова
 265 — Ла-Еса
 266 — Сарра

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Валенсия